Çongar (Delice), plaats in district Delice, Turkije
Çongar (Sivas), nederzetting in Merkez, Sivas, Turkije